Бурбах:

 Бурбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Бурбах — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Бурбах, Давид Вильгельмович (1926—1984) — организатор сельскохозяйственного производства, директор совхоза «Красноярский» Целиноградской области, Герой Социалистического Труда.